Въча може да се отнася за:
 Въча, река в Южна България
 Въча (язовир), в Южна България
 Въча (каскада), хидроенергийна система в Южна България
 Воден синдикат „Въча“, българско предприятие от първата половина на 20 век